Pilón hace referencia a varios artículos:

Recipientes 
 Pilón (fuente), receptáculo sobre el que se deposita el agua de una fuente.
 En algunas zonas de España, recipiente donde reposaba el agua de lluvia antes de pasar al aljibe.
 Mortero (utensilio)

Arquitectura 
 Pilón o pilono, pórtico de alzado trapezoidal, muy común en templos del Antiguo Egipto.
 Pairón, peirón o pilón, tipo de columna construida junto a los caminos.

Botánica 
 La planta Hieronyma alchorneoides.

Lugares 
 Pilón (Cuba), municipio.
 Torre del Pilón, en la provincia de Castellón, España.

Además 
 Punto de anclaje o soporte de armas, en aviación militar.
 J. Wellington Wimpy ("Pilón") personaje amante de las hamburguesas en Popeye.
 En México, pequeño regalo (generalmente golosinas) que se da en algunas tiendas al comprar productos.